Калашников, Михаил:
 Калашников, Михаил Георгиевич (1886—1969) — архитектор-художник.
 Калашников, Михаил Иванович (1931—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Калашников, Михаил Михайлович (1906—1944) — советский фотограф, журналист, фотокорреспондент газеты «Правда».
 Калашников, Михаил Никитич (ум. 1876) — екатеринодарский купец 1-й гильдии, старшина Екатеринодарских купеческого и благородного собраний, гласный Екатеринодарской Городской Думы.
 Калашников, Михаил Степанович (1912—1979) — советский марийский писатель, переводчик, журналист, редактор, научный сотрудник, член Союза писателей СССР.
 Калашников, Михаил Тимофеевич (1919—2013) — генерал-лейтенант, доктор технических наук, конструктор оружия СССР и России.
 Калашников, Михаил Филиппович (1931—2014) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.

См. также